Cryptomastix germana är en snäckart som först beskrevs av Gould 1851.  Cryptomastix germana ingår i släktet Cryptomastix och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
germana